Арчидона () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 187 км². Население 8837 человек (на 2010 год). Расстояние — 52 км до административного центра провинции.

Известные жители 

Бальбоа, Кабельо — монах Ордена августинцев, исследователь Южной Америки, писатель золотого века.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги